Ледесма, Кристиан Даниэль (род. 1982) — итальянский футболист аргентинского происхождения, игрок итальянского «Лацио».
 Ледесма, Кристиан Рауль (род. 1978) — аргентинский футболист, игрок аргентинского «Колона» и сборной Аргентины.
 Ледесма, Кристиан Роландо (род. 1987) — парагвайский футболист, игрок парагвайской «Олимпии» (Асунсьон).